Juanismo y juanista puede hacer referencia a:
 Lo relativo a algún personaje de nombre Juan o de nombre Juana y sus partidarios
 Especialmente, en la historia de España:
 Siglo XV: los partidarios de Juana La Beltraneja en la Guerra de Sucesión Castellana
 Siglo XVI: los partidarios de Juana La Loca en la Guerra de las Comunidades de Castilla 
 Siglo XVII: los partidarios de Juan José de Austria -no conviene confundir con el Juan de Austria del siglo XVI, que también tuvo partido, aunque no suele utilizarse el nombre juanista para designarlo-
 Siglo XX:, en el franquismo y la transición, los partidarios de Juan de Borbón, que conformaron, alternativamente, una parte de la familia monárquica (una de las familias del franquismo) o una parte de la oposición al franquismo.
 La oposición al juanismo dentro de la familia monárquica podía corresponder a:
 El carlismo
 A partir de la consideración de la candidatura al trono de su hijo Juan Carlos de Borbón, se habló de juancarlismo y juancarlistas, alternativamente identificados o diferenciados de los juanistas.
 Existe algún uso del término juanismo relativo a otros personajes:
Juan el Bautista

 Donjuanismo, lo relativo a Don Juan Tenorio

Notas 

Terminología política